Pedro Mercado ist der Name folgender Personen:

*Pedro Mercado (Reiter) (1923–2001), argentinischer Vielseitigkeitsreiter
Pedro Mercado (Trompeter), kubanischer Jazz-Trompeter
Pedro Mercado (DJ), belgischer Discjockey